Нурэдди́н () — титул третьего по значимости после хана и калги лица в иерархии Крымского ханства. 

Слово нурэддин, используемое в мусульманских странах как личное мужское имя, в переводе с арабского означает «луч веры». Должность нуреддина была в 1578 году введена ханом Мехмедом II Гераем (1577—1584). Каждый хан при вступлении на престол вслед за калгой назначал нурэддина из числа своих братьев, сыновей или племянников. Поскольку должность нурэддина занимали только княжичи из ханского рода Гераев, именовавшиеся в Крыму султанами, по отношению к ним часто использовалось название «нурэддин-султан».

Нурэддины Крымского ханства в 1578—1792 годах:

См. также 
 Калга (титул)

Литература 
 Халим Гирай-султан. Розовый куст ханов, или История Крыма. — Симферополь, 2008. — ISBN 978-966-8518-91-1
 Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской империи. — Т. 1. — Издательский дом «Рубежи Х Х I», 2005. — ISBN 5-347-00007-4
 Смирнов В. Д. Крымское ханство под верховенством Отоманской империи. — Т. 2. — Издательский дом «Рубежи Х Х I», 2005. — ISBN 5-347-00008-2

Титулы Крымского ханства